Вовчук Іван Григорович — сотенний УПА, псевдо: «Граб», «Вільха»
 Вовчук Іван Федорович — віце-президент УГВР, член Проводу ОУН в еміграції.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок